Ла-Вільнев-ле-Шарлевіль (фр. La Villeneuve-lès-Charleville) — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна.
 Шарлевіль-Мезьєр (фр. Charleville-Mézières) — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, адміністративний центр департаменту Арденни.
 Шарлевіль-су-Буа (фр. Charleville-sous-Bois) — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель. 
 Шарлевіль (футбольний клуб), «Шарлевіль» (фр. OFC Charleville-Mézières) — французький футбольний клуб з міста Шарлевіль-Мезьєр, Арденни.
 Шарлевіль (Марна), Шарлеві́ль (фр. Charleville) — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна.
 Мушкет Шарлевіль — французький піхотний мушкет.